Barentsia är ett släkte av bägardjur som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1880. Barentsia ingår i familjen Barentsiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bägardjur
Barentsia